La liste des pays par taux de masculinité présente le nombre d'hommes pour cent femmes dans la population de chaque pays du monde. L'écart du sex-ratio suivant les pays peut s'expliquer par de multiples facteurs, comme la différence d'espérance de vie selon les sexes, les migrations, les guerres ainsi que les avortements sélectifs et les infanticides, principalement féminins.

Liste des pays en 2015 
En 2015, il y avait dans le monde 101,8 hommes pour 100 femmes, malgré l'espérance de vie supérieure des femmes dans tous les pays. Le rapport des sexes à la naissance est de 107,3 garçons pour 100 filles, alors que le taux naturel est estimé entre 103 et 105 garçons pour 100 filles ; une des raisons de cet écart est l'avortement sélectif au détriment des filles dans les deux pays les plus peuplés du monde : la Chine et l'Inde. La forte proportion d'hommes dans les Pays du Golfe s'explique par la présence d'ouvriers étrangers, qui sont majoritairement masculins. La majorité de femmes dans les pays d'Europe de l'Est est en partie due à une espérance de vie des femmes sensiblement plus élevée que celle de leurs homologues masculins.

Les données sont issues du département des affaires économiques et sociales des Nations unies ainsi que des statistiques de la Banque mondiale.

Voir aussi

Articles connexes 
 Sexe-ratio chez l'être humain
 Liste des pays selon l'écart de revenus entre hommes et femmes
 Inégalités de revenus salariaux entre hommes et femmes
 Indice d'inégalité de genre
 Inégalités homme-femme

Notes et références 

Taux de masculinite
Masculinite
Identité sexuelle